

Astronomoia 
Cratere Maksutov – cratere lunare
2568 Maksutov – asteroide della fascia principale

Persone 
Dmitrij Dmitrievič Maksutov – astronomo russo
Dmitri Petrovich Maksutov – militare e politico russo, ultimo governatore dell'America russa